

Patronyme 

 Jacques-André-Simon Le Fessier (1735-1805), religieux et homme politique français.

Anatomie 
 Fessier